Gjorcze Petrow, Dźorcze Petrow – macedońsko-bułgarski rewolucjonista, przywódca Wewnętrzno Macedońskiej Organizacji Rewolucyjnej
 Gmina Dźorcze Petrow – gmina w Macedonii, część Wielkiego Skopja

Zobacz też 
 FK Makedonija Dźorcze Petrow